Osoby posiadające takie samo nazwisko:
 Walter Krüger – wschodnioniemiecki lekkoatleta, oszczepnik, srebrny medalista olimpijski
 Walter Krüger – niemiecki wojskowy, generał wojsk pancernych
 Walter Krüger – niemiecki wojskowy, SS-Obergruppenführer und General der Waffen-SS